Le combat de Dompierre-du-Chemin se déroula pendant la Chouannerie.

Le combat 
Dans la nuit du 24 au 25 juillet, les Chouans malgré leur victoire à la Piohrais, sont surpris par les troupes républicaines de la garnison de Fougères commandés par le chef de bataillon Pierre-Armand Pinoteau. Les Chouans sont battus à Dompierre-du-Chemin, où les Bleus en tuent 10 ou 12 selon leurs estimations, parmi lesquels un chef nommé « Alphonse », en fait Jean-Baptiste Le Dauphin dit « Le Vengeur » qui avait pris ce surnom après la mort de sa mère et d'une de ses sœurs, tuées par les faux chouans.

Bibliographie 
 , 299.
 , 669-670.
 , 327.

Références 

Bataille de la Chouannerie
Bataille de 1799
Chouannerie en Ille-et-Vilaine
Bataille sur le sol breton